Руссе () — французская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Руссе, Жан (1910—2002) — швейцарский филолог, исследователь литературы барокко.
 Руссе, Жерар (1921—2000) — французский фехтовальщик-шпажист, призёр чемпионата мира.
 Руссе, Камилл Феликс Мишель (1821—1892) — французский историк, член Французской академии.
 Руссе, Кристоф (род. 1961) — французский клавесинист и дирижёр.
 Руссе, Давид (1912—1997) — французский писатель, публицист, общественный деятель левой направленности.
 Руссе, Эдмон (1817—1906) — французский юрист, прозаик, член Французской академии.
 Руссе-де-Мисси, Жан (1686—1762) — французский писатель, жил в Голландии.

Топоним 
 Руссе — коммуна в департаменте Буш-дю-Рон (Франция)
 Руссе — коммуна в департаменте Верхние Альпы (Франция)